Münzen steht für

 die Mehrzahl von Münze, siehe dort
 Münzen (Gemeinde Sankt Anna), Ortsteil der Gemeinde Sankt Anna am Aigen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark